Az 1989–1990-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 56. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Lech Poznań nyerte az ezüstérmes Zagłębie Lubin, és a bronzérmes GKS Katowice előtt. A Widzew Łódź és a Jagiellonia Białystok kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1990
Lengyel 1
Lengyel 1